Denumirea de Moara se poate referi la:

Moară, o instalație pentru fărâmițarea materialelor

Localități din România 
Moara, o localitate din județul Prahova
Comuna Moara, Suceava
Comuna Moara Vlăsiei, Ilfov
Moara Carp, Suceava
Moara Ciornei, Iași
Moara de Jos, Mureș
Moara de Pădure, Cluj
Moara de Piatră, Drochia
Moara din Groapă, Dâmbovița
Moara Domnească, Glodeni
Moara Domnească, Ilfov
Moara Domnească, Prahova
Moara Domnească, Vaslui
Moara Grecilor, Vaslui
Moara Jorii, Botoșani
Moara Mocanului, Argeș
Moara Nica, Suceava
Moara Nouă, Dâmbovița
Moara Nouă, Prahova
Moara Vlăsiei, Ilfov
Micșunești-Moară, Ilfov
Slobozia Moară, Dâmbovița
Moara de Vânt, cartier din Iași
Moara de Foc, cartier din Iași

Localități din Republica Moldova 
Moara de Piatră, Drochia

Altele 
Moara lui Assan
Moara cu noroc (film)
La moara  cu noroc (film)
Moara cu noroc
Râul La Moara  de Vânt

Vezi și 
Moara Domnească (dezambiguizare)
Moara Nouă (dezambiguizare)
Râul Moara Dracului (dezambiguizare)
Moreni (dezambiguizare)

Toponime românești